Кумбс, Кумбз (Coombes) — английская фамилия. Известные носители:

 Кумбс, Джейми (род. 1996) — гибралтарский футболист.
 Кумбс, Джеффри (1919—2002) — американский футболист.
 Кумбс, Пэт (1926—2002) — английская актриса.
 Кумбс, Торранс (род. 1983) — канадский актёр.
 Кумбс, Фредерик (1803—1874) — самозванец, проживавший в Сан-Франциско в 1860-х годах и выдававший себя за Джорджа Вашингтона.
 Кумбс, Чед (род. 1983) — новозеландский футболист.

См. также 
 Комбс

Примечания